Detta är en lista över sjöar i Hultsfreds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hultsfreds kommun.

Lista

Hultsfreds kommun
 Lista